Dieser Artikel behandelt die ghanaische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation

Erste Runde

Hauptrunde

Ghanaisches Aufgebot

Quartier der Mannschaft 
Die Mannschaft hatte ihr Quartier in Würzburg im Hotel Maritim. Der Trainingsplatz war das Dallenbergstadion in Würzburg.

Spiele Ghanas

Vorrunde 
 Montag, 12. Juni 2006, 21 Uhr in Hannover Italien –  Ghana 2:0 (1:0)
 Samstag, 17. Juni 2006, 18 Uhr in Köln Tschechien –  Ghana 0:2 (0:1)
 Donnerstag, 22. Juni 2006, 16 Uhr in Nürnberg Ghana –  USA 2:1 (2:1)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe E

Achtelfinale 
 Dienstag, 27. Juni, 17 Uhr in Dortmund Brasilien –  Ghana 3:0 (2:0)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Finalrunde

Besonderes 
 Es war das erste Mal, dass sich Ghana überhaupt für die Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Bemerkenswert ist, dass sie es auf Anhieb ins Achtelfinale schafften.
Genau wie Trinidad machte sich Außenseiter Ghana schnell zum Publikumsliebling. Fans vieler Länder zitterten für Ghana mit.
 Das Spiel gegen Brasilien stand später unter dem Verdacht der Manipulation.

Einzelnachweise 

2006
Ghana